Игилик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Игилик — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Игилик (бывшее Прииртышье) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области
 Игилик (бывшее Коммунар) — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Игилик (бывшее Коминтерн) — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Игилик (бывшее Плодовое) — село в Сайрамском районе Туркестанской области, упразднено в 2014 г.
 Игилик — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

 Другое
 «Игилик» — казахстанский футбольный клуб из Каратау.

См. также 
 Иглик